Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 48 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 28 июля. В турнире приняли участие 14 спортсменок из 12 стран.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012